Brian Henderson, né le  à Amiens en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de centre. Il est le fils de Dave Henderson.

Biographie

Carrière en club 
Henderson commence le hockey dans sa ville natale. A 18 ans, il part jouer au Canada dans une ligue junior. Il passe 2 ans dans le pays d'origine de son père avant de rentrer en France, jouant au passage un championnat du Monde avec l'équipe de France moins de 20 ans. A son retour il joue en Ligue Magnus avec les Gothiques d'Amiens. Après 3 saisons il change de club et signe chez les Ducs d'Angers, il passera 9 saisons dans le club, gagnant une Coupe de France et jouant deux campagnes européennes. Peu épargné par les blessures il s'offre un nouveau challenge en découvrant la Division 1 pour la première fois sous les couleurs des Spartiates de Marseille lors de la saison 2019-2020.

Carrière internationale 
Il représente la France au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan=2|2003-2004 || Gothiques d’Amiens || France U18
|| 4 || 2 || 1 || 3 || 0 || || || || || 
|-
| Gothiques d’Amiens || France U22
|| 19 || 15 || 14 || 29 || 12 || 2 || 1 || 3 || 4 || 2 
|-
| 2005-2006 || Blues d'Orleans || LCHJ
|| 46 || 12 || 22 || 34 || 47 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Blues d'Orleans || LCHJ
|| 48 || 20 || 32 || 52 || 38 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan=2|2007-2008 || Gothiques d’Amiens || France U22
|| 4 || 0 || 1 || 1 || 36 || || || || || 
|-
| Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 24 || 1 || 2 || 3 || 39 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2008-2009 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 18 || 7 || 7 || 14 || 10 || 8 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2009-2010 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 24 || 11 || 4 || 15 || 6 || 4 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| 2010-2011 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus
|| 21 || 6 || 6 || 12 || 45 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2011-2012 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus
|| 24 || 6 || 2 || 8 || 8 || 11 || 1 || 6 || 7 || 2 
|-
| 2012-2013 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus
|| 22 || 4 || 6 || 10 || 29 || 15 || 3 || 2 || 5 || 12 
|-
| 2013-2014 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus || 20 || 5 || 9 || 14 || 28 || 16 || 2 || 2 || 4 || 10  
|-
| 2014-2015 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus || 26||4|| 13|| 17|| 20 || 9|| 2|| 3||5 ||0 
|-
| 2015-2016 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus || 23 || 4 || 8 || 12 || 18 || 11 || 4 || 1 || 5 || 4
|-
| 2016-2017 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 37 || 7 || 14 || 21 || 4 || 6 || 4 || 3 || 7 || 6
|-
| 2017-2018 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 41 || 12 || 14 || 26 || 14 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2018-2019 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 14 || 2 || 3 || 5 || 6 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2019-2020 || Spartiates de Marseille || Division 1 || 15 || 3 || 9 || 12 || 2 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
|2006 || align="left"| Championnat du monde junior D1 (Groupe A) ||5||0||0||0|| 14|| 0|| align="left"| 
|-
|2010 || align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || -3 || align="left"| 
|-
|2011 || align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || -2 || align="left"| 
|-
|2012 || align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 0 || -2 || align="left"| 
|-
|2013 || align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 || -2 || align="left"| 
|-
| 2013 || align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || align="left"| Non qualifié
|-
|2014 || align="left"| Championnat du monde || 8 || 0 || 0 || 0 || 2 || -1 || align="left"| 
|-
| 2017 || align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"| Non qualifié

Notes et références 

Naissance en novembre 1986
Naissance à Amiens
Sportif né en Picardie
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Marseille Hockey Club